Schorrengraben ist ein Gewässername:

 Schorrengraben (Haslach), rechter Zufluss der Haslach (zur Unteren Argen) bei Matzenweiler, Gemeinde Neukirch, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Schorrengraben (Kocher), rechter Zufluss des Kochers in Geislingen am Kocher, Gemeinde Braunsbach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Schorrengraben (Zellerseegraben), linker Zufluss des Zellerseegrabens (zur Schussen) bei Bad Schussenried, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg